Соревнования в командном спринте среди мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2017 года в Лахти прошли 26 февраля классическим стилем.

Медалисты

Результаты

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал 
На последних метрах перед финишной чертой финн Ийво Нисканен догнал лидировавшего норвежца Эмиля Иверсена, который упал на лыжне перед Нисканеном, в результате чего упал и финн. В итоге Россия и Италия обошли их, взяв золото и серебро, а финнам досталась бронза.

Примечания

Ссылки 

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2017